Саги́дов Са́лих Кама́лович (род. 28 апреля 1982, Чапаево, Новолакский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский и дагестанский политик. Заместитель (и первый заместитель) главы Кулинского района (2006—2014), глава Кировского района Махачкалы (2014—н.в.).

Биография 
Салих Сагидов родился 28 апреля 1982 года в селе Чапаево Новолакского района Республики Дагестан.

В 2006 году окончил Дагестанский государственный педагогический университет. В 2013 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Трудовая деятельность 
 2006 — 2008 — директор ООО «Спецстройсервис» (г. Хасавюрт);
 2009 — 2014 — заместитель главы администрации Кулинского района Республики Дагестан;
 2014 — первый заместитель главы администрации Кулинского района Республики Дагестан;
 С 18 апреля 2014 года — и.о. главы администрации Кировского района г. Махачкалы (позднее утвержден на эту должность решением районных депутатов).

Семья 
Женат, воспитывает четверых детей.

Награды и звания 
 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан»
 Медаль «За вклад в социально-экономическое развитие Республики Дагестан»

Примечания 

Члены правительства Дагестана
Выпускники экономического факультета Дагестанского государственного университета
Главы районов Дагестана